L'espressione Giochi olimpici di Sankt Moritz può essere riferita a due diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali ospitate dalla città di Sankt Moritz, in Svizzera:

II Giochi olimpici invernali nel 1928
V Giochi olimpici invernali nel 1948